Piotr Parfianowicz (1894–1940), podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej
 Piotr Parfianowicz (1994–), biegacz